144752 Plunge è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2004, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,9864642 UA e da un'eccentricità di 0,0654002, inclinata di 2,17856° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Plunge
Corpi celesti scoperti nel 2004